Алексе́й Ермола́ев:
 Ермолаев, Алексей Афанасьевич (1934—2006) — удмуртский литературовед и текстолог, критик.
 Ермолаев, Алексей Николаевич (1910—1975) — артист балета, балетмейстер и педагог, народный артист СССР.